Hiszpanka – kobieta narodowości hiszpańskiej
 Grypa hiszpanka – popularna nazwa pandemii grypy w latach 1918–1919 oraz odmiana grypy
 Hiszpanka – film Łukasza Barczyka z 2014 roku.
 hiszpanka – sukienka z dekoltem odsłaniającym ramiona i plecy oraz często doszytą falbaną

Przypisy